Samari peut faire référence à :
 Samari, un village du Népal ;
 Samari, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Vareš.
 Samari, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Zvornik.